Zakariás Éva (?–2021) kozmetikusmester
Zakariás Éva (1954) kajakozó
Zakariás Éva (1970) színésznő